Хмельницька обласна організація Національної спілки художників України (ХООНСХУ) – творча громадська організація професійних українських художників, дизайнерів, майстрів декоративно-прикладного мистецтва і мистецтвознавців на Хмельниччині, структурний підрозділ Національної спілки художників України.

Історія 
16 листопада 1951 року в м. Проскурів (нині Хмельницький) було утворено Обласне товариство художників, яке об’єднало 35 митців міста та області. Через три роки, після перейменування міста, організацію назвали Хмельницьким обласним кооперативним товариством художників. 

6 грудня 1989 року рішенням Секретаріату Спілки художників України створено Хмельницьку обласну організацію Національної cпілки художників України.

Діяльність 
Художники міста, наслідуючи кращі мистецькі традиції, вносять свій доробок у розвиток національної культури, беруть участь у вирішенні актуальних естетичних проблем, презентують Хмельниччину у виставкових залах та музеях України та за кордоном. Спілчани плідно співпрацюють з громадськими організаціями, бібліотеками і навчальними закладами області, надають допомогу у проведенні культурно-мистецьких заходів, лекцій з образотворчого мистецтва, організовують тематичні виставки.

Голови ХООНСХУ 
Володимир Карвасарний – 1990–1992 рр.

Микола Мазур – 1992 р.

Ігор Скорупський – 1992–1993 рр. 

Андрій Ісаєв – 1993–1995 рр.

Яків Павлович – 1995–2001 рр.

Михайло Мастикаш – 2001–2010 рр.

Леонід Коваленко – 2010–2012 рр.

Михайло Мастикаш – 2012–2020 рр. 

На даний момент Хмельницьку обласну організацію НСХУ очолює Микола Леонтійович Мельничук – художник-графік, художник-реставратор, іконописець, народний майстер декоративно-прикладного мистецтва.

Діючі члени спілки 

 Андрійчук Тарас Михайлович
 Антонюк Олександр Анатолійович
 Бердинських Олександр Миколайович
 Бобровський Олег Володимирович
 Борецька Надія Анатоліївна
 Галицький Сергій Феодосійович
 Гігаурі Автанділ Симонович
 Голунський Володимир Миколайович
 Горбань Олександр Ростиславович
 Гульшані Сергій Мамедович (Хосейн-Джафарі)
 Гуменчук Олександр Іванович
 Єрменчук-Гручман Ганна Михайлівна
 Ісаєв Андрій Іванович
 Карвасарний Володимир Іванович
 Кириленко Іван Михайлович
 Кляпетура Сергій Іванович
 Когут Іван Михайлович
 Луць Сергій Васильович
 Марчук Володимир Миколайович
 Мастикаш Михайло Васильович
 Мельничук Микола Леонтійович
 Міляр Едуард Рафаїлович (Федорович)
 Намистюк Михайло Анатолійович
 Павлова Неллі Миколаївна
 Павлович Яків Мар’янович
 Пажимський Олександр Матвійович
 Панасюк Микола Іванович
 Петровський Володимир Васильович
 Піщерський Вадим Валерійович
 Рожко-Павленко Людмила Федорівна
 Савчук Олена Іванівна
 Севець Ігор Вікторович
 Скрипало Анна Вікторівна
 Степанюк Юлія Анатоліївна
 Шерстинюк Леонід Леонідович
 Штогрин Антоніна Олексіївна
 Юрков Сергій Іванович

Примітки

Література 
 Довідник Національної спілки художників України / Національна спілка художників України ; гол. ред. І. В. Волощук. – Київ, 2013. – 615 с.

Місцеві організації Національної спілки художників України
Культура Хмельницького
Культура Хмельницької області